Кваліфіка́ція (від  - якість)  — це:
 наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; 
 рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.

Поняття кваліфікація в Міжнародній стандартній класифікації професій 
Поняття кваліфікація визначено в Міжнародній стандартній класифікації професій - 2008 як «здатність працівника виконувати конкретні завдання та обов'язки в рамках конкретної роботи». 

Відповідно до цілей МСКП-08 використовуються два параметри кваліфікації для розподілу занять по групах: рівень кваліфікації і кваліфікаційна спеціалізація.

Рівень кваліфікації 
Поняття рівень кваліфікації визначено як "показник складності та обсягу завдань і обов'язків, що виконуються в рамках заняття". Рівень кваліфікації визначають в робочому порядку з урахуванням одного або декількох з наступних факторів:
 характер роботи, що виконується в рамках певного заняття, в зв'язку з типовими завданнями і обов'язками, визначеними для кожного рівня кваліфікації в МСКЗ-08;
 рівень формальної освіти відповідно до визначення Міжнародної стандартної класифікації освіти, необхідний для кваліфікованого виконання відповідних завдань і обов'язків;
 обсяг неформального навчання за місцем роботи та / або попереднього досвіду роботи для аналогічного заняття, необхідний для кваліфікованого виконання таких завдань і обов'язків.

Кваліфікаційна спеціалізація 
Кваліфікаційна спеціалізація розглядається в рамках чотирьох понять:
 область необхідних знань;
 використовувані інструменти і машини;
 оброблювані або використовуються матеріали;
 види вироблених товарів або послуг.

Див. також 
 Кваліфікація з вищої освіти
 Трудова кваліфікація

Джерела 
 В. П. Нагребельний. Кваліфікація  //

Посилання 
 Підвищення кваліфікації  // 
 Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації  // 

Професії